

Anno 
 487 o 487 a.C.

Codici 
 487 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Macnairston Observatory, nella contea South Ayrshire, in Scozia

Matematica 
 487 – numero